Tetrametyloguanidyna
 N,N,N-Trimetyloglicyna
 TMG (Toyota Motorsport GmbH) – inżynieryjna firma należąca do Toyoty